Scheidegger ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Scheidegger (1925–2014), schweizerisch-österreichischer Geophysiker
 Buddha Scheidegger (1940–2020), Schweizer Jazzpianist und Richter
 Daniel Scheidegger (* 1948), Schweizer Mediziner
 Ernst Scheidegger (1923–2016), Schweizer Fotograf, Maler und Verleger
 Fere Scheidegger (* 1951), Schweizer Musiker
 Fritz Scheidegger (1930–1967), Schweizer Motorradrennfahrer
 Gaby Scheidegger (* 1960), Schweizer Skilangläuferin
 Jakob Scheidegger (1845–1925), Schweizer Schuhfabrikant, Verbandspolitiker und Nationalrat
 Jonas Scheidegger (* 1981), Schweizer Maler und Plastiker
 Joseph Scheidegger (1929–2012), Schweizer Schauspieler, Film- und Hörspielregisseur, Dramaturg und Drehbuchautor
 Margrit Scheidegger (* 1990), Schweizer Unihockeyspielerin
 Rudolf Scheidegger (* 1942) Schweizer Organist und Cembalist
 Salome Scheidegger (* 1987), Schweizer Pianistin
 Sarina Scheidegger (* 1985), Schweizer Performancekünstlerin
 Ueli Scheidegger (* 1938), Schweizer Skispringer
 Urs Scheidegger (1943–2018), Schweizer Politiker (FDP)
 Yannick Scheidegger (* 2001), Schweizer Fußballspieler

Scheidegger bezeichnet:
 Scheidegger Wasserfälle, bayerisches Geotop
 Verlag Scheidegger und Spiess, Schweizer Buchverlag
 Scheidegger (Schreibmaschinen), Hersteller von Schreibmaschinen

Siehe auch:
 Scheidegg (Begriffsklärung)